Sumba (Feröer)  – Feröer legdélibb települése.
 Sumba község – község Feröeren
 Sumba – A Kis-Szunda-szigeteket alkotó szigetek egyike Indonéziában